Oulton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Oulton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk
 Oulton (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Oulton Broad, een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Oulton (West Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap West Yorkshire